Ir eller IR har flere betydninger:
 Ir Taks ( Taxus baccata) se Almindelig Taks

 Ir – korrosionslag
 Interregionaltog – forkortet IR (eller IR-tog)
 Iridium – grundstof – forkortet Ir
 Ir (mytologi) – en person fra irsk mytologi. Søn af kong Míl Espáine, Milesius; også Miled/Miledh.
 IR – ISO 3166 - kode for Iran.
 IR (album) - det danske black metal-band ORMs andet album

Organisationer 
 Illinois Railway
 Indian Railways
 Industrial relations
 Ingersoll-Rand Company Limited (NYSE handelssymbol IR)
 International Rectifier Corp. – en producent af effekthalvledere
 Iran Air (IR, IATA-koden for Iran Air)
 Irish Rail
 Israel Railways

Videnskab og lægevidenskab 
 Infrarød stråling – forkortet/akronymet IR
 Ioniserende stråling – forkortet/akronymet IR